Die New Zealand Open 2013 im Badminton fanden vom 10. bis zum 14. April 2013 im North Shore Events Centre in North Harbour statt. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Simon Santoso (Viertelfinale)
  Hsu Jen-hao (Halbfinale)
  Ajay Jayaram (Viertelfinale)
  R. M. V. Gurusaidutt (2. Runde)
  Anand Pawar (2. Runde)
  Andre Kurniawan Tedjono (3. Runde)
  Wisnu Yuli Prasetyo (3. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (nicht gestartet)
  Petr Koukal (nicht gestartet)
  Riyanto Subagja (2. Runde)
  Riichi Takeshita (Champion)
  Hong Ji-hoon (3. Runde)
  Arvind Bhat (Viertelfinale)
  Chetan Anand (2. Runde)
  Qiao Bin (1. Runde)
  Park Sung-min (3. Runde)

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Pai Hsiao-ma (Viertelfinale)
  Kaori Imabeppu (2. Runde)
  Deng Xuan (Champion)
  Yeni Asmarani (2. Runde)
  Maziyyah Nadhir (1. Runde)
  Yao Xue (Halbfinale)
  Renna Suwarno (2. Runde)
  Millicent Wiranto (2. Runde)

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra (Champion)
  Goh V Shem / Lim Khim Wah (2. Runde)
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (2. Runde)
  Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (1. Runde)
  Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (2. Runde)
  Chen Hung-ling / Lu Chia-bin (Viertelfinale)
  Kim Dae-eun / Shin Baek-cheol (2. Runde)
  Chooi Kah Ming / Ow Yao Han (Viertelfinale)

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Finalist)
  Komala Dewi / Jenna Gozali (Viertelfinale)
  Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (1. Runde)
  Koharu Yonemoto / Yuriko Miki (2. Runde)

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Finalist)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Viertelfinale)
  Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
  Shin Baek-cheol / Chang Ye-na (Viertelfinale)
  Praveen Jordan / Vita Marissa (Champion)
  Kim Dae-eun / Kim So-young (Halbfinale)
  Chen Hung-ling / Wu Ti-jung (Halbfinale)
  Lin Yen-jui / Pai Hsiao-ma (1. Runde)

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Badmintonwettbewerb in Auckland
BWF Grand Prix 2013